Со́мов (Со́мова) — русская фамилия.

Известные носители

А 
 Сомов, Александр Васильевич (1906—1992) — советский государственный и политический деятель, председатель СНК Чувашской АССР.
 
 Сомов, Афанасий Николаевич (1823—1899) — воронежский губернский предводитель дворянства, тверской губернатор, сенатор.

Б 
 Сомов, Борис Андреевич (1889—1968) — участник Белого движения, полковник 1-го Лабинского казачьего полка.

В 
 Сомов, Вадим Евсеевич (род. 1951) — российский предприниматель, генеральный директор ООО «КИНЕФ», вице — президент НК «Сургутнефтегаз».

Г, З 
 Сомов, Георгий Павлович (1917—2009) — советский и российский учёный, академик РАМН.
 Сомов, Захар Константинович (1787—не ранее 1821) — герой Отечественной войны 1812 года.

И 
 
 Сомов, Илья Викторович (род. 1978) — заслуженный мастер спорта России (подводный спорт).

К, Л 
 
 Сомов, Лев Николаевич (род. 1964) — актёр Киевского академического театра драмы и комедии на левом берегу Днепра.

М

Н

О 
 Сомов, Орест Михайлович (1793—1833) — русский литературный критик, поэт, писатель, журналист.
 Сомов, Осип Иванович (1815—1876) — русский математик и механик.

П 
 Сомов, Павел Иосифович (1852—1919) — русский механик.
 Сомов, Пётр Арсентьевич (1921—1979) — Герой Советского Союза (1945).

С 
 
 Сомов, Спиридон Васильевич (1734—1812) — голова города Владимир; купец 2-й гильдии (1800).

Ю

Составные фамилии 
 Сомов-Насимович, Евгений Николаевич (1910—1942) — советский шахматный композитор.



Топоним 
 Сомов — остров в устье реки Ингулец.

См. также 
 Сомово
 Сомовые
 Михаил Сомов (судно)
 Море Сомова